South Union Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 South Union Township (Arkansas)
 South Union Township (Pennsylvania)